Tóth Péter (1882–1967) kétszeres olimpiai bajnok vívó
 Tóth Péter (1924-1981) karmester, korrepetitor
 Tóth Péter (1945–2022) gépészmérnök, Dr. Kocsis Károly-díjas egyetemi oktató, a Magyar Szélenergia Társaság korábbi elnöke
 Tóth Péter (1949) történész
 Tóth Péter (1965) zeneszerző
 Tóth Péter (1977) labdarúgó
 Tóth Péter (1979) színművész
 Tóth Péter (1983) Junior Prima díjas zongoraművész
 Tóth Péter (1983) jobbikos politikus
 Tóth Péter (1988) kosárlabdázó
 Tóth Péter (2003) jégkorongozó (BJAHC)
 Tóth Péter (?) fafaragó
 Tóth Péter (?) trombitás

hasonló néven
 G. Tóth Péter (1913–1991) válogatott labdarúgó
 Litkei Tóth Péter (1813–1878) református lelkész, filozófiai író

Jegyzetek